Carén puede referirse a varios objetos en Chile:
 Carén, una de las comunas que integró el antiguo departamento de Ovalle, en la provincia de Coquimbo.
 Río Carén, río de Chile, un afluente del río Illapel que finalmente desemboca en el río Choapa.
 Estero Carén (Puangue), un afluente del río Puangue, en una de las subcuencas del noroeste de la cuenca del río Maipo.
 Laguna Carén, una laguna y humedal ubicado en la comuna de Pudahuel, Provincia de Santiago.
 Embalse Carén,un embalse de relave ubicado en la comuna de Alhué, Provincia de Melipilla, formada con los relaves de la Mina El Teniente, .
 Estero Carén (Alhué), un afluente del estero Alhué que finalmente desemboca en el río Rapel. Es afluente y emisario del embalse Carén.
 Canal de relaves Colón-Carén, lleva relaves desde El Teniente a su depósito final en el embalse Carén.